Groh ist der Familienname folgender Personen:

 August Groh (1871–1944), deutscher Kunstmaler
 Brigitte Groh (1966–1997), deutsche Eiskunstläuferin
 Christoph Groh (* 1924), österreichischer Neuropädiater und Epileptologe
 David Groh (1939–2008), US-amerikanischer Schauspieler
 Dennis Edward Groh (* 1939), US-amerikanischer Christlicher Archäologe
 Dieter Groh (1932–2012), deutscher Historiker
 Gary Groh (* 1944), US-amerikanischer Golfspieler
 Grete Groh-Kummerlöw (1909–1980), DDR-Politikerin
 Heinie Groh (1889–1968), US-amerikanischer Baseballspieler
 Heinrich Groh (??–1690), deutscher Sänger, Musiker und Kapellmeister
 Heinrich Groh (Großgrundbesitzer) (1847–1922), deutscher Landesökonomierat, Großgrundbesitzer, Immobilienverkäufer und Bürgermeister von Freimann
 Heinz Groh (1882–nach 1927), deutscher Architekt
 Herbert Ernst Groh (1906–1982), Schweizer Tenor

 Johannes Groh (1786–1857), deutscher katholischer Priester, Seminarregens und Domkapitular in der Diözese Speyer
 Jürgen Groh (* 1956), deutscher Fußballspieler
 Kathrin Groh (* 1969), deutsche Hochschullehrerin und Rechtswissenschaftlerin

 Manfred Groh (* 1948), deutscher Landespolitiker in Baden-Württemberg (CDU)
 Mathias Groh (* 2002), deutscher Basketballspieler
 Muck Groh (* 1946), deutscher Musiker
 Olaf Groh-Samberg (* 1971), deutscher Soziologe
 Otmar Groh (1933–2014), deutscher Fußballspieler

 Ruth Groh (1934–2021), deutsche Literatur- und Kulturwissenschaftlerin sowie Hochschullehrerin
 Stefan Groh (* 1964), österreichischer klassischer Archäologe
 Vladimír Groh (1895–1941), tschechischer Klassischer Philologe und Historiker, Widerstandskämpfer gegen das NS-Regime
 Wilhelm Groh (1890–1964), deutscher Rechtswissenschaftler und Hochschullehrer
 Wolfgang Groh (* 1959), deutscher Vorsitzender der Interessengemeinschaft für Behinderte

Groh bezeichnet außerdem:
 Mané Groh, ein Dolmen in der Gemeinde Erdeven in der Bretagne in Frankreich

Siehe auch:
 Gro
 Gros (Begriffsklärung)
 Graux
 Cros
 Kroh